Nach einem Jahr Pause aufgrund des Olympischen Eishockeyturniers wurden im Jahre 1981 die Spiele der 47. Eishockey-Weltmeisterschaft und 58. Eishockey-Europameisterschaft ausgetragen. Der Weltmeister wurde in der Zeit vom 12. bis 26. April in Göteborg in Schweden ermittelt. Die B-Gruppe kämpfte vom 20. bis 29. März in Gröden in Italien um den Aufstieg und die C-WM wurde vom 6. bis 15. März in Peking in der Volksrepublik China ausgetragen. Insgesamt nahmen 24 Mannschaften an den drei Turnieren teil.

Modus 

Der Austragungsmodus der A-WM wurde nicht verändert, in der von 10 auf 8 Mannschaften reduzierten B-Gruppe kehrte man zum reinen Ligasystem zurück.

A-Weltmeisterschaft 

Erneut wurde die UdSSR überlegen Weltmeister. Für das sowjetische Team war es der insgesamt 17. Welt- und 20. Europameisterschaftstitel. An dieser Überlegenheit konnte auch die Zulassung von Profispielern seit 1976 nichts ändern. Dies lag daran, dass zeitgleich zur Weltmeisterschaft die Play-Offs der nordamerikanischen Profiligen stattfanden. Die Kanadier und US-Amerikaner, aber auch die westlichen europäischen Mannschaften, insbesondere Schweden und Finnland, konnten daher nur auf Profis jener Clubs zurückgreifen, die bereits in der Meisterschaft ausgeschieden waren. Diese konnten zudem meist erst unmittelbar vor Turnierbeginn anreisen. Demzufolge waren diese Mannschaften auch nicht eingespielt, gegen die zumeist auch in den heimischen Vereinen zusammenspielenden Staatsamateure aus der Sowjetunion hatten sie in der Regel keine Chance.

Austragungsorte 
Die A-Weltmeisterschaft 1981 wurde an zwei Spielorten, im Scandinavium in Göteborg und im Johanneshovs Isstadion in  Stockholm, ausgetragen.

Vorrunde

Gruppe A 

Die Spiele der Gruppe A wurden in Stockholm im Johanneshovs Isstadium ausgetragen.

Abschlusstabelle

Gruppe B 

Die Spiele der Gruppe B wurden im Scandinavium in Göteborg ausgetragen.

Abschlusstabelle

Abstiegsrunde um die Plätze 5–8 
Die Ergebnisse der direkten Vergleiche aus der Vorrunde wurden für die Erstellung der Abschlusstabelle übernommen.

Abschlusstabelle

Meisterrunde um die Plätze 1–4 

Die Meisterrunde, in der die Medaillenränge ausgespielt wurde, wurde im Scandinavium in Göteborg ausgetragen. Die Ergebnisse aus den direkten Vergleiche der Vorrunde wurden in die Endtabelle übernommen.

Abschlusstabelle

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Vorlagen, Pkt = Punkte, Fett: Turnierbestwert

Abschlussplatzierung der A-WM

Meistermannschaften

Auszeichnungen 
Spielertrophäen

All-Star-Team

Abschlussplatzierung der EM

B-Weltmeisterschaft 

Die Weltmeisterschaft der B-Gruppe wurde 1980 durch die IIHF an das Grödner Tal (Val Gardena) in Italien unter der Auflage der Überdachung der Spielstätte vergeben. Spielort war das Eisstadion Setil in St. Ulrich, das 1967 erbaut wurde und bis zu 4.500 Zuschauer fasste. Eigentlicher Nutzer der Spielstätte war der 1927 gegründete HC Gröden. Durch die Überdachung des Stadions während der Saison 1980/81 war es zu diesem Zeitpunkt das größte geschlossene Eisstadion in Mitteleuropa.

Spiele

Abschlusstabelle

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Vorlagen, Pkt = Punkte, Fett: Turnierbestwert

All-Star-Team

Auf- und Abstieg

Meistermannschaft der B-Gruppe

C-Weltmeisterschaft 
in Peking, China

Spiele

Abschlusstabelle

Meistermannschaft der C-Gruppe

Siehe auch 
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1981

Literatur 
 Müller, Stephan: International Ice Hockey Encyclopedia 1904–2005 / BoD GmbH Norderstedt, 2005, ISBN 3-8334-4189-5, S. 99–100.

Weblinks 
 47th World and 58th European Championship bei hokej.snt.cz
 Championnats du monde 1981 bei hockeyarchives.info

Einzelnachweise 

1981
Europameisterschaft 1981
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft, 1981
Weltmeisterschaft, 1981
Weltmeisterschaft, 1981
Eishockeywettbewerb in Göteborg
Eishockeywettbewerb in Stockholm
Sportveranstaltung in St. Ulrich in Gröden
Eishockeywettbewerb in Peking
Scandinavium